Fiumefreddo – fiume della Sicilia
Fiumefreddo Bruzio – comune italiano in provincia di Cosenza
Fiumefreddo di Sicilia – comune italiano in provincia di Catania